Арменево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. 

Входило в состав Серго-Ивановского сельского поселения, с 1 января 2020 года вошло в Никольское сельское поселение.

Расположена в северо-восточной части области в 17 км к юго-западу от Гагарина, в 5 км севернее автодороги , на берегу реки Ветцы. В 3 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Серго-Ивановская на линии Москва — Минск.

Население — 46 жителей (2007 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)